Reuchlin-Gymnasium steht für die nach dem Humanisten Johannes Reuchlin benannten Schulen:

 Reuchlin-Gymnasium Pforzheim
 Reuchlin-Gymnasium Ingolstadt